Андре́й Васи́льевич Евла́нов (24 июля 1956 года, с. Карино, Московская область) — глава Зарайского муниципального района (2004—2013), член Политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», секретарь Политсовета Зарайского районного отделения этой партии.

Биография 
Андрей Евланов родился 24 июля 1956 года в селе Карино Зарайского района Московской области в рабочей семье. В 1973 году начал работать на машиностроительном заводе «Знамя труда» в городе Луховицы. Затем с ноября 1974 по декабрь 1976 года проходил службу в армии. В 1977—1986 годах работал механизатором в совхозе «Зарайский». В 1986 году окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования в Балашихе (ныне Российский государственный аграрный заочный университет) и получил диплом инженера-механика. С 1986 по 1988 год работал секретарём парткома и заведующим организационным отделом в аппарате зарайского горкома КПСС. В 1988—1994 годах являлся директором совхоза «Зарайский». В 2001 году получил диплом юриста Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специализации «государственное строительство и право».
14 марта 2004 года избран главой Зарайского муниципального района.

18 января 2010 года задержан по подозрению в вымогательстве взятки в 10 млн 800 тыс. рублей. Обвинение предъявлено также и его супруге Валентине.

2 сентября 2010 освобождён от судебного разбирательства из-за болезни, предоставив в суд справку о «душевной болезни». После этого приступил к своим обязанностям главы Зарайского муниципального района.

30 января 2014 ушёл в отставку с должности главы Зарайского муниципального района.

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей и четверых внуков.

Награды и звания 
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области»

Источники 

Выпускники Российского аграрного заочного университета